Гран при Ташкент 2012 је други турнир у серији ФИДЕ Гран при 2012/2013, одржан у Ташкенту од 21. новембра до 5. децембра 2012. године.

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 2. етапа, Ташкент, Узбекистан, 22. новембар – 4. децембар 2012
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! H2H !! Победе !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2775
|  || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 6½ || 1.5 || 3 || 34.75 || 2808 || 140
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left |  || 2737
| ½ ||  || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 6½ || 1 || 3 || 34.50 || 2811 || 140
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left |  || 2748
| 0 || ½ ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 0.5 || 4 || 33.25 || 2810 || 140
|-
| 4 || align=left |  || 2786
| ½ || 0 || 0 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 6 || 1 || 3 || 29.50 || 2776 || 80
|-
| 5 || align=left |  || 2764
| 1 || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 1 || 2 || 32.75 || 2777 || 80
|-
| 6 || align=left |  || 2696
| ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 1 || 1 || 33.25 || 2783 || 80
|-
| 7 || align=left |  || 2747
| ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 5½ || 1.5 || 1 || 30.00 || 2747 || 50
|-
| 8 || align=left |  || 2732
| ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 5½ || 1 || 1 || 28.75 || 2748 || 50
|-
| 9 || align=left |  || 2741
| 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || 5½ || 0.5 || 2 || 29.50 || 2747 || 50
|-
| 10 || align=left |  || 2751
| ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || 4½ || 0 || 0 || 26.00 || 2683 || 30
|-
| 11 || align=left |  || 2726
| 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || 1 || 4 || 0 || 1 || 20.50 || 2652 || 20
|-
| 12 || align=left |  || 2762
| ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 ||  || 3½ || 0 || 1 || 19.25 || 2614 || 10
|}

Референце

Спољашње везе 
 Официјелна страница

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2012.
Спорт у Ташкенту
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013